All Tomorrow's Parties může být:

 „All Tomorrow's Parties“ – píseň skupiny The Velvet Underground (1966)
 All Tomorrow's Parties (festival) – hudební festival
 All Tomorrow's Parties (film) – dokumentární film o festivalu (2009)
 Všechny párty zejtřka (v anglickém originále All Tomorrow's Parties) – román Williama Gibsona (1999)